El Torneig de Marbella 2009, també conegut com a Andalucia Tennis Experience 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. Es tracta de la primera edició del torneig i es va celebrar entre el 6 i el 12 d'abril de 2009 al Club de Tenis Puente Romano de Marbella, Espanya.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

WTA Tour 2009
Competicions tennístiques espanyoles
Marbella